Die 9. Rallye Türkei war der achte von 15 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2008. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 12. und dem 15. Juni ausgetragen.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen 

Quelle:

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Türkei
2008